Vlahinja est un toponyme qui peut désigner :
Vlahinja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Vlahinja, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.